Caldecote kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Caldecote, Warwickshire, ort i England, 
 Caldecote, Hertfordshire, ort i England, 
 Caldecote, South Cambridgeshire, ort i England, 
 Caldecote, Huntingdonshire, ort i Denton and Caldecote, Huntingdonshire, England, 
 Caldecote, Norfolk, Oxborough, Breckland, Norfolk, England
 Caldecote, Northamptonshire, ort i England, 
 Caldecote, Buckinghamshire